1-joodbutaan, organische verbinding met als brutoformule C4H9I
2-joodbutaan